Termin -{PHD}- ima više značenja.
 Fenilalanin dehidrogenaza
 PHD prst, proteinska sekvenca